Accelerated processing unit;
Auxiliary power unit;
Apu Nahasapeemapetilon, een personage uit The Simpsons.